TRS Motorcycles, fabricant de motocicletes català
 TRS-80, línia de microordinadors de Tandy Corporation comercialitzats durant els anys 1970